Clinch steht für:

 Clinch, Umklammern des Gegners im Kampfsport

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clinch (Florida), im Alachua County
 Clinch (Virginia), im Scott County
 Clinch View, im Anderson County, Tennessee
 Clinch County, ein Verwaltungsbezirk im US-Bundesstaat Georgia

Sonstiges:
 Clinch River, Fließgewässer im Roane County, Tennessee
 Clinch Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika

im NRHP gelistete Objekte:
 Clinch County Courthouse, in Homerville, Georgia, ID-Nr. 80000993
 Clinch County Jail, in Homerville, Georgia, ID-Nr. 80000994
 Clinch Valley Roller Mills, in Cedar Bluff, Virginia, ID-Nr. 84000056

Clinch ist der Familienname von:
 Andrew Clinch (1867–1937), irischer Rugby-League-Spieler
 Catherine Clinch (* 2008 oder 2009), irische Schauspielerin
 Danny Clinch (* 1964), US-amerikanischer Regisseur und Fotograf
 Duncan Lamont Clinch (1787–1849), US-amerikanischer Politiker
 Gavin Clinch (* 1974), australisch-irischer Rugby-League-Spieler
 Harry Anselm Clinch (1908–2003), Bischof von Monterey in California
 Phyllis Clinch (1901–1984), irische Botanikerin
 Roger Clinch (* 1947), kanadischer Politiker

Siehe auch:
 Clinchen